Weweler (plaats), plaats in Duitstalig België, in de provincie Luik
 VDL Weweler, Apeldoorns bedrijf (vroeger 'Weweler' geheten)